Nagaina este un gen de păianjeni din familia Salticidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Genuri de păianjeni
Nagaina